Mateus Cardoso Lemos Martins (Alvorada, 15 februari 2000) is een Braziliaans voetballer die bij voorkeur als aanvallende middenvelder speelt. Hij staat onder contract bij Sjachtar Donetsk.Tot het einde van het seizoen 2022/23 zal Tetê op huurbasis uitkomen voor Leicester City in de Engelse Premier League.

Clubcarrière 
Sjachtar Donetsk haalde Mateus in 2019 weg bij Grêmio. Op 13 april 2019 debuteerde hij in de Oekraïense competitie tegen Zorja Loehansk. De Braziliaan speelde de volledige wedstrijd. Sjachtar Donetsk won de thuiswedstrijd met 3–0. Op 22 mei 2019 scoorde Mateus zijn eerste treffer voor Sjachtar in de topper tegen Dynamo Kiev. Halverwege seizoen 2021/22 vertrok hij op huurbasis naar Olympique Lyon tot januari 2023. In deze zelfde maand tekende Tetê een nieuwe huurovereenkomst bij het Engelse Leicester City tot medio 2023.

Clubstatistieken

Interlandcarrière 
Mateus nam in 2019 met Brazilië -20 deel aan het Zuid-Amerikaans kampioenschap voor spelers onder 20 jaar in Chili.

Referenties 

Braziliaans voetballer